Dona Dona – brano musicale del 1940 per il musical Esterke reso nota negli anni sessanta da Joan Baez e Donovan
Dona Dona – album del 2009 della band giapponese Plastic Tree